Die IFAF Northern Europe Football League (kurz NEFL) wurde in der Saison 2017 das erste Mal veranstaltet. Sie wurde durch die sogenannte IFAF New York organisiert, einer der beiden rivalisierenden Teile des Weltverbandes IFAF. Der Wettbewerb wurde kurzfristig organisiert, nachdem die IFAF Europe Champions League wegen der Spaltung des Weltverbandes nicht zustande kam.

Im Finale setzten sich die Helsinki Roosters gegen die Carlstad Crusaders durch.

Gruppenphase 
Das Teilnehmerfeld bestand aus 5 Mannschaften von denen 4 in der Vorsaison nationaler Meister geworden sind. Sie werden auf 2 Gruppen aufgeteilt. Die Gruppensieger steigen auf ins Finale.

West

East

Finale 
Das Finale fand in Schweden bei den Carlstad Crusaders statt. Die Helsinki Roosters konnten sich in einem knappen Spiel schlussendlich in der Overtime durchsetzen und kürten sich zum ersten Champion in diesem Wettbewerb.

Einzelnachweise 

American-Football-Saison 2017
Sportveranstaltung in Europa
IFAF Europe
Internationaler American-Football-Wettbewerb